

Pessoas
A. J. Hackett
Grant Hackett
Steve Hackett

Localidades
Hackett (Arkansas)

Desambiguações de sobrenomes